Geghovit (till 1968 - Karanlukh)  är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Gegharkunik, i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Jerevan. Geghovit ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Geghovit är kuperad söderut, men norrut är den platt. Terrängen runt Karanlukh sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Geghovit. Närmaste större samhälle är Martuni,  kilometer norr om Geghovit. 

Trakten runt Geghovit består i huvudsak av gräsmarker. Runt Geghovit är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gegharkunik